Čongson ( – Čŏngsŏn) může být:
 Čongson (okres) – okres v provincii Kangwon v Jižní Koreji
 Čongson (město) – město, správní středisko zmíněného okresu
 lyžařské středisko Čongson – lyžařské středisko v tomto okrese, mimo jiné dějiště závodů alpského lyžování zimních olympijských her v roce 2018